Alegaon Paga, village panchayat dans l'état du Maharashtra, en Inde ;
 Paga (Birmanie), village de Birmanie située dans le canton de Kalewa ;
 Paga Debiti, cépage blanc de la Corse ;
 PAGA, sigle de quatre lettres qui signifie plan d'attribution gratuite d'actions dans le domaine de l'épargne salariale ;
 Paga Group, groupe français de musique zeuhl.